Rochefort může být:

 zeměpisný název:
 Rochefort (Belgie) – město v belgické provincii Namur
 Rochefort (pivovar, Belgie)
 Rochefort (Charente-Maritime) – město ve francouzském departementu Charente-Maritime
 Rochefort (Savojsko) – obec ve francouzském departementu Savojsko
 Rochefort (kanton Neuchâtel) – obec ve švýcarském kantonu Neuchâtel

 příjmení:
 Jean Rochefort (1930-2017) – francouzský herec

Externí odkazy